

Architettura 
 Stadio Partenio-Adriano Lombardi – impianto sportivo di Avellino
Chiesa di Sant'Anna dei Lombardi – chiesa monumentale di Napoli

Astronomia 
9397 Lombardi – asteroide del sistema solare

Etnografia
Lombardi – gli abitanti della regione Lombardia
Lombardi di Sicilia – minoranza etno-linguistica della Sicilia

Persone

Altro 
Lombardi – cognome italiano
Collegio dei Lombardi – collegio universitario medievale di Parigi

Pagine correlate
Lombardia (disambigua)
Lombardo
Longobardi (disambigua)